Il singolare del torneo di tennis Ostrava Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Ján Krošlák 6-2,3-6,6-3.

Teste di serie 

 Petr Korda (primo turno)
 Andre Agassi (campione)
 Karol Kučera (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)

 Goran Ivanišević (primo turno)
 Mark Philippoussis (primo turno)
 Thomas Enqvist (semifinali)
 Thomas Johansson (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostrava Open 1998
ATP Tour 1998